Первый сезон Всемирной боксёрской супер серии (World Boxing Super Series, season 1) который стартовал в сентябре 2017 года и закончился в октябре 2018 года. Проходил в двух весовых категориях: первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и втором среднем весе (до 76,4 кг). Система розыгрыша — плей-офф: четыре четвертьфинала (сентябрь-октябрь), два полуфинала (январь-февраль) и финальный бой (май). Заявленный общий призовой фонд на две весовые категории — 50 млн $. Победители получили специальный трофей — Кубок Мохаммеда Али. Победителями категорий первого тяжёлого веса стал Александр Усик а второго среднего Каллум Смит.

Детали турнира 
 23 июня было объявлено, что 8 июля в Монако пройдёт выбор четвертьфинальных пар участников.
 8 июля произошёл выбор участников. Боксёры были распределены на две категории (сеяные и несеяные) и фавориты турнира (сеяные) выбирали себе по очерёдности соперников самостоятельно. Исключение составила лишь пара Гассиев — Влодарчик, которая была выбрана IBF, так как Влодарчик являлся претендентом на титул Гассиева.
 WBC объявила что в четвертьфинальном поединке Каллума Смита будет выставлен на кон вакантный бриллиантовый пояс боксёрского совета.

Регистрация участников 
 2 июня — боксёры первого тяжёлого веса россиянин Мурат Гассиев (чемпион IBF), латвиец Майрис Бриедис (чемпион WBC) и поляк Кшиштоф Влодарчик (экс-чемпион мира WBC).
 16 июня — боксёр второго среднего веса британец Джордж Гроувс (супер-чемпион WBA)
 21 июня — боксёр первого тяжёлого веса кубинец Юниер Дортикос (регулярный чемпион WBA).
 27 июня — боксёр первого тяжёлого веса немец Марко Хук (экс-чемпион WBO).
 28 июня — боксёры второго среднего веса швед Эрик Скоглунд и британец .
 1 июля — боксёр первого тяжёлого веса украинец Александр Усик (чемпион WBO).
 2 июля — боксёр второго среднего веса, двукратный чемпион мира в полутяжелом весе, немец Юрген Бремер.
 5 июля — боксёр первого тяжёлого веса россиянин Дмитрий Кудряшов.
 6 июля — боксёр первого тяжёлого веса кубинец Майк Перес, боксёры второго среднего веса британец Каллум Смит, американец Роб Брант и турок Авни Йылдырым.
 6 июля стало известно что 8-м участником во втором среднем весе станет победитель боя между британцем Крисом Юбенком-младшим и немцем Артуром Абрахамом, на кону которого будет стоять титул IBO.

Отклонённые заявки 
Высокий ажиотаж, в особенности в категории первого тяжёлого веса, вынудил организаторов выбирать между некоторыми боксёрами. Двое топовых боксёров крузервейта, которые подали заявки на участие, в итоге не смогли попасть в суперсерию — конголезец Илунга Макабу и поляк Кшиштоф Гловацкий. Последний вместе с боксёром второго среднего веса Винсентом Файгенбутцем стали резервистами на случай, если основные участники получат травмы, не позволяющие им продолжать. Россиянин Денис Лебедев, единственный чемпион мира (WBA Super) из боксёров крузервейта, не участвующий в турнире, отклонил предложение организаторов. В интервью он признался, что был недоволен финансовыми условиями и не понимал, почему претендент и чемпион получают одинаковую сумму за бой, однако россиянин выявил интерес провести поединок с победителем суперсерии.

Статистика боксёров на разных этапах

Статистика перед четвертьфиналами 
Порядок боксёров приведён по мере их регистрации.
 Первый тяжёлый вес

Кэф1 — Первоначальный коэффициент на победу в турнире до оглашения четвертьфинальных пар.
Кэф2 — Коэффициент на победу в турнире после оглашения четвертьфинальных пар.
* Boxrec рейтинг Дортикоса приблизительный с учётом того, что Дортикос имел простой более одного года и официально не отображался в рейтинге портала.

 Второй средний вес

Кэф1 — Первоначальный коэффициент на победу в турнире до оглашения четвертьфинальных пар.
Кэф2 — Коэффициент на победу в турнире после оглашения четвертьфинальных пар.

* Рейтинги Скоукленда приведены для полутяжёлой весовой категории, в которой он выступал до участия в турнире.
* BoxRec рейтинг Бремера представлен для полутяжелой весовой категории, что является эквивалентом 147 очков для второго среднего веса. Рейтинги организаций представлены также для полутяжёлого веса.
* Рейтинги Роба Бранта приведён для средней весовой категории, в которой он выступал до турнира.

Статистика перед полуфиналами 
 Первый тяжёлый вес

 Второй средний вес

 Юрген Бремер не смог выйти на полуфинальный бой по состоянию здоровья. Ему была найдена замена в лице нидерландского боксёра Ники Хольцкена.

Статистика перед финалами 

* Первоначально, когда бой между Усиком и Гассиевым должен был состояться в мае в Саудовской Аравии, коэффициенты на боксёров были другими: на Усика — 1,33 (71 %), а на Гассиева — 3,25 (29 %)

Изменения рейтинга победителей за турнир

Расписание поединков 
 Сентябрь-октябрь 2017 года — четвертьфиналы
 Январь-февраль 2018 года — полуфиналы
 Май 2018 — финалы

Первый тяжёлый вес

Второй средний вес

Описание поединков первого тяжелого веса

Четвертьфинал

Александр Усик — Марко Хук 
Во время жеребьёвки в Монако украинец Александр Усик, как сеяный участник под первым номером, выбрал себе в противники немца Марко Хука. Свой выбор Усик объяснил желанием фанатов и тем, что уже давно хотел побоксировать с Хуком. По словам организатора турнира Калле Зауэрланда, первый бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии состоится 9 сентября в Киеве, но позже выяснилось, что выбрана арена в Берлине..

С первых секунд бой начался активно, Усик выбрасывал множество ударов, а Хук работал вторым номером из-за блока. Начиная с 6-го раунда Усик стал действовать более активно и выбрасывал ещё больше ударов. В 8-м раунде с Хука было снято очко за преднамеренный удар по затылку. В десятом раунде, после длительного одностороннего избиения, рефери вмешался и прекратил поединок, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом. Усик вышел в полуфинал, проведя, по мнению большинства обозревателей, самый яркий на тот момент поединок в своей карьере.

Юниер Дортикос — Дмитрий Кудряшов 
23 сентября в США в городе Сан-Антонио штата Техас на арене  состоялся поединок между кубинцем Юниером Дортикосом (21-0) и россиянином Дмитрием Кудряшовым (21-1). На кону этого поединка стоял титул регулярного чемпиона мира, по версии WBA. Дортикос доминировал с первых минут боя, Кудряшову удались лишь единичные успешные удары по корпусу. Во втором раунде Дортикос, после нескольких успешных комбинаций, отправил мощным правым ударом Кудряшова в тяжёлый нокаут.

Майрис Бриедис — Майк Перес 
Несмотря на то, что обязательным претендентом на титул Бриедиса WBC являлся россиянин Дмитрий Кудряшов, Бриедис выбрал себе в соперники кубинского боксёра, бывшего тяжеловеса, Майка Переса. Поединок состоялся 30 сентября в Латвии на Арене Рига. Поединок был очень вязким и тяжёлым. Казалось, что оба соперника неудобны друг другу. Действия латвийского боксёра не выглядели эффектными, но были эффективными. Майрис показал, что может подобрать нужную тактику для любого боксёра, и Майрис Бриедис победил единогласным решением судей.

Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик 
21 октября в рамках турнира состоялась обязательная защита титула IBF россиянина Мурата Гассиева с поляком Кшиштофом Влодарчиком. Мурат Гассиев уверенно победил нокаутом в третьем раунде сдвоенной комбинацией левой рукой в голову и решающим ударом в печень, тем самым нанеся первое досрочное поражение Влодарчику.

Полуфинал

Александр Усик — Майрис Бриедис 
В Риге сошлись два чемпиона мира, Усик и Бриедис. Вопреки прогнозам, бой получился довольно конкурентным с множеством успешных атак со стороны обоих боксёров. Поединок был очень чистым, практически без единого клинча, с множеством разменов. Оба боксёра хорошо держали и наносили удары. По итогам конкурентного 12-раундового противостояния, Усик заслуженно, но близко одержал конкурентную победу и объединил чемпионские титулы.

Мурат Гассиев — Юниер Дортикос 
Поединок прошёл на полной 15-тысячной арене «Большой» в Сочи. Дортикос работал первым номером, а Гассиев действовал размеренно из-за блока вторым номером. После конкурентных первых четырёх раундов темп стал нарастать, и Гассиев стал постепенно переламывать ход поединка в свою пользу. Поединок вышел очень насыщенным, конкурентным и зрелищным. К конце поединка Гассиев стал наносить больше точных ударов и в 12-м раунде комбинацией ударов отправил Дортикоса в тяжёлый нокдаун. Гассиев стал праздновать победу, но Дортикос на удивление смог встать и продолжить бой. Вскоре россиянин отправил кубинца в ещё один нокдаун, но Дортикос снова смог подняться. Под занавес поединка Гассиев отправил Дортикоса в брутальный нокаут, выбив того за канаты ринга, рефери дал отмашку за 8 секунд до окончания боя. Гассиев победил в ярком и драматичном бою под довольный рёв трибун.

Финал 
Первоначально финальный поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым был намечен на 11 мая, и должен был состояться в Джидде, Саудовская Аравия, но Саудовская Аравия отказалась принимать финал, и Усик получил травму локтя, и финальный поединок был перенесён.

Александр Усик — Мурат Гассиев 

Бой между Гассиевым и Усиком состоялся 21 июля 2018 года в городе Москве, в спорткомплексе Олимпийский. Уверенную победу одержал Александр единогласным решением судей со счётом 120—108, 119—109, 119—109.

Описание поединков второго среднего веса

Предварительный бой

Крис Юбенк-мл. — Артур Абрахам 
15 июля 2017 года на «Уэмбли Арене» в Лондоне британец Крис Юбенк-младший защитил свой титул IBO во втором среднем весе, победив единогласным решением судей (120—108, 118—110, 118—110) немца Артура Абрахама, и тем самым обеспечил себе место в турнире World Boxing Super Series. В четвертьфинале суперсерии Юбенк-младший встретится с представителем Турции Авни Йылдырымом. Именно этот оппонент был выбран во время жеребьёвки в Монако 8 июля Крисом Юбенком-старшим.

Четвертьфинал

Каллум Смит — Эрик Скоглунд 
19 июля 2017 года стало известно, что британец Каллум Смит встретится в бою со шведом Эриком Скоглундом в родном Ливерпуле на Echo Arena. Четвертьфинальный поединок состоялся 16 сентября, на кону которого, по решению Всемирного боксёрского совета (WBC), стоял специальный пояс WBC Diamond. Каллум Смит победил единогласным решением судей.

Крис Юбенк мл. — Авни Йылдырым 
7 октября в Германии на арене  в Штутгарте состоялся поединок между британцем Крисом Юбенком младшим (25-1) и турком Авни Йылдырымом (16-0). На кону этого поединка будет также стол второстепенный титул чемпиона мира, по версии IBO. Это был первый поединок Юбенка за пределами родной Великобритании.

Поединок вышел односторонним. Уже в первом раунде в сближении левым апперкотом Юбенк отправил Йылдырыма во флеш-нокдаун. Йылдырым на мгновение опустился на колено, но тут же встал. Йылдырым постоянно шел вперёд, и бой проходил преимущественно на ближней дистанции. Юбенк действовал разнообразно, но даже его однообразные действия выглядели эффективными. Во втором раунде Юбенк провёл бесхитростную успешную комбинацию из четырёх одинаковых апперкотов, и турецкий боксёр не смог ему ничего противопоставить. В третьем раунде, после длительного размена в котором с огромным преимуществом лидировал британский боксёр, Юбенк финишировал атаку мощной двойкой, и левым боковым ударом отправил Йылдырыма в сильный нокдаун. Рефери сразу дал отмашку, хоть турок и довольно быстро смог подняться с канваса.

Джордж Гроувс — Джейми Кокс 
14 октября на Уэмбли Арене в Лондоне состоялся чемпионский бой между британцами Джорджем Гроувсом и . На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBA super. Гроувс уверено победил нокаутом в четвёртом раунде.

Юрген Бремер — Роб Брант 
27 октября состоялся последний поединок четвертьфинального тура боксёрского турнира. В Германии провели четвертьфинальный поединок немец Юрген Бремер и американец Роб Брант. Бремер победил единогласным решением судей.

Полуфинал

Джордж Гроувс — Крис Юбенк мл. 
Вопреки прогнозам букмекеров, которые видели фаворитом Криса Юбенка младшего, победу одержал действующий чемпион WBA, Джордж Гроувс. Уже в начале поединка Юбенк получил рассечение, но травма по мере боя не усугубилась. Оба боксёра старались действовать вторыми номерами, но Гроувсу удалось выманивать Юбенка и более успешно контратаковать. Поединок был не очень насыщенным на удары. В 12-м раунде Юбенк активизировался, а Гроувс получил травму плеча, но это не помешало ему довести поединок до записей судей. Полученная травма левого плеча подставила под сомнение дальнейшее участие в турнире Джорджа Гроувса.
Гроувс отказался от титула IBO, который стоял на кону в этом бою только для Юбенка.

Каллум Смит — Ники Хольцкен 
За неделю до поединка немец Юрген Бремер подхватил вирусную инфекцию и был вынужден покинуть турнир. Ему была найдена срочная замена в лице резервного боксёра, нидерландца Ники Хольцкена. Смит уверенно победил Хольцкена по очкам.

Финал 
Первоначально финальный бой между Смитом и Гроувсом должен был пройти в мае, но из-за травмы плеча Гроувса, был перенесён на лето 2018 года.

Джордж Гроувс — Каллум Смит

Турнирная сетка

Первый тяжёлый вес

Второй средний вес 

За неделю до полуфинального боя с Каллумом Смитом Юрген Бремер по состоянию здоровья был вынужден покинуть турнир. Ему была найдена замена в лице нидерландского боксёра Ники Хольцкена.

Финансовые подробности 
 Стало известно, что в четвертьфинальных боях победители получили вознаграждение в размере 800 000 $, а проигравшие — 400 000 $.
 В полуфинальных поединках победители получили вознаграждение в размере 1 600 000 $, а проигравшие — 800 000 $.

Итоги турнира

См. также 
 Super Six World Boxing Classic
 World Boxing Super Series 2

Примечания

Ссылки 
 Official site of World Boxing Super Series (WBSS)
 Страница на сайте Boxrec.com

2017 год в боксе
2018 год в боксе
Соревнования по боксу
Бокс